Brudermahl steht für:

 Brudermahl (Freimaurerei), Versammlung im Freimaurertum
 Brudermahl (Gemeinschaftsmahl), Gemeinschaftsmahl von männlichen Gesinnungsfreunden
 Brudermahl, gelegentlich gebrauchte Bezeichnung für Eucharistie

Siehe auch:
 Schaffermahlzeit, Brudermahl in Bremen